John Burrows ist der Name folgender Personen:

* John Burrows (Politiker) (1864–1925), australischer Politiker 
 John Burrows (Baseballspieler) (1913–1987), US-amerikanischer Baseballspieler 
 John Burrows (Anglist) (John Frederick Burrows; 1928–2019), australischer Anglist 
 John Burrows (Rechtswissenschaftler) (John Frederick Burrows; * 1939), neuseeländischer Rechtswissenschaftler 
 John Cordy Burrows (1813–1976), britischer Chirurg und Politiker 
 John P. Burrows (John Philip Burrows; * 1954), britischer Umweltphysiker 

Siehe auch:
 John Burroughs
 John Burrow